Jama může být:

 Jama (jóga) – soubor psychohygienických pouček nebo první stupeň jogínského školení podle Pataňdžaliho systému
 Jama (hinduismus) – hinduistický bůh smrti
 Jama (buddhismus) – v buddhistické mytologii vládce podsvětí
 Jama – ruská řeka
 potok na Slovensku:
 Jama (přítok Ľupčianky) – přítok Ľupčianky na Liptově
 Jama (přítok Plachtinského potoka) – přítok Plachtinského potoka v Hontě
 Jama-dera – předměstí japonského města Jamagata v prefektuře Jamagata
 Jama (Izrael) – bývalá vesnice v Izraeli
 Nachal Jama – izraelské vádí
 Siversk – město na Ukrajině nazývané do roku 1973 Jama

Související články 
 Jáma
 Jámy (rozcestník)